Golem ist die Bezeichnung für
 Golem, Fabelwesen der jüdischen Legende
 Golem (Album), Album des deutschen Rappers Tarek K.I.Z (2020)
 Golem.de, Online-Nachrichtenportal
 Golém (Magazin), jüdisches Magazin aus Berlin, das dreisprachig erscheint
 Golem (Niki de Saint Phalle), Monumentalskulptur in Jerusalem
 Golem Sesselrad, Motorroller-Modell der Fa. Eichler & Co. in Berlin (1921–1922)
 GOLEM (Datenbank), Datenbanksoftware der Firma Siemens
 GOLEM – Kunst und Baukeramik, deutscher Manufakturhersteller von Keramiken und Fliesen
 GOLEM (Großspeicherorientierte, listenorganisierte Ermittlungsmethode), Retrievalsystem von Siemens

Musikbands:
 Golem (deutsche Band), Musikband aus Berlin
 Golem (österreichische Band), Musikband aus Wien
 Golem!, Musikband aus New York

Orte in Albanien:
 Golem (Kavaja), Ort am Adriatischen Meer bei Kavaja 
 Golem (Lushnja), Ort in der Gemeinde Lushnja

Der Golem oder The Golem ist der Titel folgender Werke:
 Der Golem, Fortsetzungsroman von Gustav Meyrink (1913–14)
 Der Golem (1915), deutscher Spielfilm von Paul Wegener und Heinrich Galeen (1914)
 Der Golem (1936) (Le Golem), französischer Spielfilm von Julien Duvivier (1936)
 Der Golem (Leivick) (Der goylem), dramatisches Poem von H. Leivick (1921)
 Der Golem (Oper), Musikdrama von Eugen d’Albert (1926)
 Golem – Wiedergeburt (The Golem), israelischer Horrorfilm (2018)
 Golem (1979), polnischer Spielfilm von Piotr Szulkin

Siehe auch:
 Albert als Golem, deutsche Kurzfilmkomödie (1915)
 Das Auge des Golem, zweiter Band der Bartimäus-Trilogie von Jonathan Stroud (2004)
 Der Golem und die Tänzerin, deutscher Spielfilm von Paul Wegener (1917)
 Der Golem, wie er in die Welt kam, deutscher Spielfilm von Paul Wegener und Carl Boese (1920)
 Golem XIV, Roman von Stanisław Lem (1981)